Кабуа — фамилия. Известные носители:
 Кабуа, Амата (1928—1996) — политик, президент Маршалловых Островов.
 Кабуа, Дэвид (род. 1951) — политик, президент Маршалловых Островов.
 Кабуа, Имата (1943—2019) — политик, президент Маршалловых Островов.
 Кабуа, Эмлен (род. 1928) — первая леди Маршалловых Островов, супруга Аматы Кабуа.